Termin esteraza D ima više značenja.

 Karboksilestaraza, enzim
 Metilumbeliferil-acetatna deacetilaza, enzim